Machne kann folgende Bedeutungen haben:

 Helga Machne, österreichische Politikerin der ÖVP
 Kurzname für Mahane Yehuda Market in Jerusalem